Le Grand Prix moto des Amériques 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016.

La compétition s'est déroulée du 8 au  sur le Circuit des Amériques.

C'est la quatrième édition du Grand Prix moto des Amériques.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Source 

2016
Sport au Texas en 2016
Sport aux États-Unis en avril 2016
Amer